Sankt Stefans kyrka kan avse:

 Sankt Stefan – enligt Bibeln diakon och räknas som kristendomens (efter Jesus själv) första martyr
 Sankt Stefanskyrkan – en kyrkobyggnad i Knivsta socken i Uppsala stift, se Knivsta gamla kyrka
 Sankt Stefans kapell – flyttades från Tulegatan/Frejgatan på Norrmalm 1904, se Sankt Sigfrids kyrka, Stockholms stift
 Sankt Stefans kapell, Falun – ett kapell vid Stefansgården i Falun
 Stefanskyrkan, Stockholm – en kyrkobyggnad i Sankt Johannes församling i Stockholm
 Stefansdomen – katolska domkyrkan i Wien